Ромео Мурадян (, ; род. 9 января 1979, Тбилиси) — армянский актёр. Известен в роли Эдгара в армянском телесериале Не Бойся (Մի Վախեցիր) вместе Хореном Левоняном и с Лусине Товмасян, а также в роли Людовика в пьесе театра Будьте здоровы! в 2005 году в Тбилиси и в 2014 году в Париже.

Биография 
Сын Санасара Мурадян и Розы Мурадян (в девичестве Терсагателова). У него есть сестра по имени Нарине. Он начал свою карьеру в 1995 году, когда он играл в пьесе «Скандал на Авлабаре». Ему было 16 лет. В 1998 году окончил театральную студию при Тбилисском государственном армянском драматическом театре имени П. Адамяна.
С 1998 до 2012 годы работал актёром Тбилисского государственного армянского драматического театра имени П. Адамяна, позже — в театре Славы Степаняна. В 2012 году переехал в Париж (Франция), где с 2009 года жила его сестра. Свободно разговаривает армянский, грузинский, русский и чуть французский.

Личная жизнь 
23 сентября 2000 года Ромео женится на Алину Мурадян (в девичестве Тумасян). У них два мальчика: Гамлет (род. 31 октября 2003), Гиорги (род. 18 сентября 2009) и девочка Розали (род. 15 января 2016). Его старший сын снимался в армянском фильме Открытая дверь (Դուռը Բաց) в 2011 году.

Фильмография

Кино и сериалы 
 2006: Не Бойся (Մի Վախեցիր) — Эдгар
 2006: Бумажная пуля (ქაღალდის ტყვია) — Серож
 2009: Независимость (დამუკიდებლობის) — Коммунист из Армении
 2020: Анатолийская история (Անատոլիական պատմություն) - Рустам Бабаян (6 серии)

Театр 
 1995: Скандал на Авлабаре — Сако
 1996: Женихи моей дочери — Арам / Армен
 1997: Страсти Арташеса — Воин
 1998: Горе от любви — Ваган
 1999—2000: Вначале скончались, затем повенчались — Серго
 Карнавал — Козёл
 Пикник — Сапо
 Дядя Багдасар — Оксен
 Восточный дантист — Маркар
 Обвинительное заключение — Гигла Мебуришвили
 Рождество в доме Купьелло — Нинило
 2005: Будьте здоровы ! — Людовик (в Тбилиси)
 2014: Будьте здоровы ! — Людовик (в Париже)

Примечания

Ссылки